In der folgenden Liste werden alle 313 Schwimmsportler, die seit 1965 in die International Swimming Hall of Fame aufgenommen wurden, aufgeführt. Schwimmen ist seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit olympische Disziplin. Wichtigstes Aufnahmekriterium in die Ruhmeshalle sind daher olympische Medaillen, insbesondere Goldmedaillen.

Neben dem Namen und der Nation des Sportlers sind das Jahr der Aufnahme in die Ruhmeshalle, der Karriere-Höhepunkt (definiert als die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten internationalen Erfolg), die Zahl der olympischen Medaillen und die Zahl der Weltrekorde angegeben.

Ebenfalls als Schwimmer aufgenommen, aber in einer anderen Kategorie gelistet sind:
 Dawn Bean (Förderer)
 Gérard Blitz (Wasserballspieler)
 Jane Fauntz (Wasserspringer)
 Stubby Kruger (Wasserspringer)
 Pamela Morris (Synchronschwimmer)
 Katherine Rawls (Wasserspringer)
 Aileen Riggin (Wasserspringer)

Weblinks 
 Schwimmer. International Swimming Hall of Fame

Schwimmer
Geschichte (Schwimmen, Sport)